Die Kobiety Ekstraliga 2014/15 war die 36. Auflage des höchsten polnischen Frauenfußballwettbewerbs, der Ekstraliga Kobiet. Meister wurde der Titelverteidiger Medyk Konin. Aufsteiger aus der zweiten Liga waren nach der Aufstockung von 10 auf 12 Vereine Czarni Sosnowiec, MKS Olimpia Szczecin, 1. FC Kattowitz und ZTKKF Stilon Gorzów Wielkopolski.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse auf www.soccerway.com
 Tabelle und Ergebnisse auf 90minut.pl (polnisch)

2014 15
Fußballsaison 2014/15